Scout B – amerykańska czterostopniowa rakieta nośna, całkowicie na paliwo stałe. Wystrzeliwana zarówno przez użytkowników cywilnych (NASA) jak i wojskowych. Startowała z dwóch kosmodromów na terenie USA i z włoskiej pływającej platformy startowej San Marco zakotwiczonej u wybrzeży Kenii.

Chronologia startów

Uwagi

Bibliografia 
 

B